Włocławskie Towarzystwo Naukowe
 Wrocławskie Towarzystwo Naukowe